Гурме́ () — фамилия французского происхождения. Известные носители:

 Гурме, Оливье (род. 1963) — бельгийский валлонский актёр.
 Гурме, Франсуа (род. 192) — бельгийский легкоатлет-многоборец, тренер.